Hjorth peut faire référence à :

Patronyme 
 Bror Hjorth (1894-1968), artiste suédois ;
 Maria Hjorth (1973-), golfeuse suédoise ;
 Michael Hjorth (1963-), producteur, réalisateur, scénariste et romancier suédois ;
Vigdis Hjorth (1959-), autrice norvégienne.

Autres 
 (6119) Hjorth, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme